Del Rey peut désigner :

Patronyme 

 Angélique Del Rey (née en 1974), enseignante en philosophie française ;
 Clara del Rey (1761-1808), héroïne madrilène ;
 Emmanuel del Rey (né en 1966), céiste français ;
 Félix María Calleja del Rey (1753-1828), officier de l'armée espagnole et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Judy-Lynn del Rey (1943-1986), éditrice américaine ;
 Lana Del Rey (née en 1985), chanteuse américaine ;
 Lester del Rey (1915-1993), écrivain et éditeur américain.

Toponyme 
 Del Rey, census-designated place américaine située en Californie.

Autres 
 Del Rey Books, maison d'édition américaine fondée en 1977 ;
 Ford Del Rey, automobile produite par Ford de 1981 à 1991.

Homonymie de patronyme